Адамстаун може да се отнася за:

 Адамстаун, град в Австралия
 Адамстаун, село в Ирландия
 Адамстаун, главен град на Питкерн
 Адамстаун, град в САЩ, щата Мериленд
 Адамстаун, град-предградие на столицата Дъблин, Ирландия